

Geografia 
 Spagna
 Alcover – comune nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Antoni Maria Alcover i Sureda – scrittore spagnolo
 Joan Alcover – poeta, saggista e politico spagnolo
 Regina Alcóver – attrice peruviana nota interprete di telenovelas

Altro 
 Alcover – nome commerciale dell'acido γ-idrossibutirrico